Greimas ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
Greimaitė (ledig)
Greimienė (verheiratet)

Namensträger 
 Algirdas Julien Greimas (1917–1992), Semiotiker und Mitbegründer der Pariser Schule
 Algimantas Antanas Greimas (* 1938), litauischer Politiker, Bürgermeister von Vilkaviškis

Familienname
Litauischer Personenname